Friedrichsthal (Saar), een stad in het Saarland
 Friedrichsthal (Schwerin), een plaats in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Friedrichsthal (Thüringen), een gemeente in Thüringen
 Friedrichsthal (Wehrheim), een plaats in Hessen